Íþróttafélagið Fylkir – islandzki klub sportowy z Reykjavíku, założony 28 maja 1967 roku. Drużyna piłkarska występuje aktualnie w Besta-deild karla. W swojej historii klub dwukrotnie (2000 i 2002) zdobywał wicemistrzostwo Islandii i dwukrotnie Puchar Islandii VISA-bikar (2001 i 2002). Mecze rozgrywa na stadionie Fylkisvöllur mogącym pomieścić 4000 kibiców.

Poza sekcją piłkarską w klubie działają też sekcje siatkówki, piłki ręcznej, gimnastyki i karate.

Sukcesy 
 Puchar Islandii (2): 2001, 2002

Europejskie puchary

Bilans ligowy od sezonu 1972

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa 

 
Kluby piłkarskie w Reykjavíku
Kluby piłkarskie założone w 1967